Ganslmayr ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Ganslmayr (auch: Ganslmayer; 1937–1991), deutscher Ethnologe; von 1975 bis 1990 Direktor des Überseemuseums in Bremen
 Ingrid Ganslmayr, deutsche Übersetzerin